Рецитал — выступление (концерт) почётного гостя в рамках международного музыкального фестиваля или конкурса. Кроме того:
 «Рецитал» — одно из торговых наименований антидепрессанта циталопрама.
 «Рецитал» — инструментальный (позже вокально-инструментальный) ансамбль, аккомпанировавший Алле Пугачёвой с 1980 года и вплоть до окончания её гастрольной деятельности в 2010 году.